Peucedanum lelievrei är en flockblommig växtart som beskrevs av Georges Rouy och Camus. Peucedanum lelievrei ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
lelievrei